Carlos steht für:
 Carlos (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Carlos, Spitzname von Ilich Ramírez Sánchez (* 1949), venezolanischer Terrorist
 Carlos – Der Schakal, französisch-deutscher Film (2010) über Ilich Ramírez Sánchez
 Carlos (Film), deutscher Western (1971)
 Fall «Carlos», Schweizer Justizfall
 Carlos (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond

Siehe auch:
 Karlos
 San Carlos